Teufelsbackofen steht für:

 Großsteingrab Teufelsbackofen, Großsteingrab im Everstorfer Forst, östlich von Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Hünenbett beim Teufelsbackofen in unmittelbarer Nähe
 anderer Name des Großsteingrab Ruthenbeck 1 im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Teufelsbackofen (Höhle), bei Nürnberg
 Teufelsbackofen (Höttingen), Biotop bei Fiegenstall 
 Teufelsbackofen (Schwarzenbruck), Naturschutzgebiet bei der Schwarzachschlucht bei Schwarzenbruck 
 Teufels Backofen, anderer Name des Vehrte Grab I, siehe Großsteingräber bei Vehrte